Plan de San Luis kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Plan de San Luis, Sinaloa, Ahome, 
 Plan de San Luis, Veracruz, Jalacingo, 
 Plan de San Luis, Oaxaca, Santiago Jocotepec, 
 Plan de San Luis, Tamaulipas, Antiguo Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar